Карлос Рамос има више значења:

 Карлос Рамос (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Карлос Рамос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Карлос Рамос (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику